Бурдзинский — польская фамилия. Известные носители:
 Бурдзинский, Венантий Андреевич (1864—1928) — русский и польский натуралист, основатель и первый директор Киевского и Варшавского зоопарков.
 Бурдзинский, Тадеуш Андреевич (1868—1925) — врач гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Университета Стефана Батория.